Башово — деревня в Локнянском районе Псковской области России. 

Входит в состав Самолуковской волости в качестве её административного центра.

Расположена в 25 км к югу от райцентра Локня.

Население
 
Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 283 жителя.

Примечания 

Населённые пункты Локнянского района